Hortlax kan syfta på:

 Hortlax socken – socken ligger i Norrbotten 1918–
 Hortlax landskommun – en tidigare kommun i Norrbottens län 1918–1966
 Hortlax församling – en församling i Pite kontrakt i Luleå stift 1918–
 Hortlax kyrka – en kyrkobyggnad i Hortlax
 Hortlax – en tätort i Piteå kommun och kyrkby i Hortlax socken
 Hortlax distrikt – ett distrikt i Piteå kommun och Norrbottens län 2016–